

События 
 Консулы: Публий Корнелий Сципион (патриций) и Тиберий Семпроний Лонг (плебей); преторы: Гай Атилий Серран, Гай Теренций Варрон, Гай Центений, Луций Манлий и Марк Эмилий; квесторы: Гай Фульвий и Луций Лукреций; плебейский трибун: Квинт Клавдий.
 Послы в Карфаген: Квинт Фабий, Марк Ливий, Луций Эмилий, Гай Лициний и Квинт Бебий. Триумвиры для раздела земли: Гай Лутаций, Гай Сервилий и Марк Анний (варианты Т. Ливия: Г. Лутаций, Маний Ацилий и Гай Геренний; Г. Лутаций, Публий Корнелий Азина и Гай Папирий Мазон). Послы: Квинт Теренций и Марк Антистий.
 Римское посольство Фабия Максима в Карфаген. Основание римлянами Кремоны и Плацентии (Пьяченцы). Эдил Фламиний устроил игры с небывалой роскошью и был избран консулом. Закон Фламиния, который запрещал сенаторам и их сыновьям принимать участие в казённых подрядах и вести заморскую торговлю.
 Ганнибал захватил Сагунт. Это стало началом II Пунической войны.
 218—201 — Вторая Пуническая война.
 Весна — Начало похода Ганнибала по южному побережью Испании и Галлии. В Испании он оставил брата Гасдрубала с 12.000, 20.000 отправил в Африку. Войска под командованием консула П. Корнелия Сципиона стоял в Массалии. Ганнибал подошёл к Роне. Галлы стояли на противоположном берегу реки. Отряд карфагенян вышел в тыл галлам, и те бежали. Ганнибал переправился и двинулся на восток. Сципион не успел его задержать. Римский корпус отправлен в Испанию, Сципион вернулся в Италию. Упорные битвы с горцами и местными племенами.
 7 ноября — Начало перехода через Альпы. 33-дневный переход от Роны до Сен-Бернара. Отдых армии в Цизальпинской Галлии. Союз с инсубрами, лигурами и галлами.
 Осень — Победа Ганнибала над римской армией Сципиона у реки Тицины, Сципион ранен.
 Между 22 и 25 декабря — Победа Ганнибала над армией консула Тиб. Семпрония Лонга у реки Требии, римляне потеряли до 20 000 из 30-тысячной армии. Захват Цизальпинской Галлии.
 Январь — Филипп по перевалу через Олигирт направился в Аркадию и у Кафий соединился с ахейцами во главе с Аратом-младшим. Его войско взяло штурмом Псофиду, Ласион и разорило Элиду. Вся Трифилия признала его власть. Весна — Филипп собрал флот в Лефее и высадился на земле палеян, пытаясь овладеть Кефаленией. Он взял Фермы в Этолии, разорил местность, переправился в Коринф и пошёл на Лаконику. На холмах близ Менелайона Филипп с пелтастами и иллирийцами разбил войско Ликурга и разорил Лаконику. Зима — Возвращение в Македонию.
 Аттал покорил города Эолиды: Кумы, Смирну и Фокею. Теос и Колофон перешли под его власть добровольно. Аттал присоединил Мисию и Карс.
 Весна — Антиох III стянул армию к Бериту. Полководец Николай ждал его в проходе в горах Ливана, но был разбит и бежал к Сидону. Антиох взял Атабирий. Экспедиция сирийцев в Южную Аравию. Жители Аравии присоединяются к Антиоху III. После осады Антиох III занял Гадару и Раббатаману.

См. также

Примечания